

Persone 

Carlo Loffredo (1924-2018) – contrabbassista, direttore d'orchestra, conduttore televisivo e radiofonico italiano
Carlo Loffredo (1635-1701) – arcivescovo cattolico italiano
Enrico Loffredo (1507-1547) – vescovo cattolico italiano
Ferdinando Enrico Loffredo (1908- ) - economista e studioso sociale italiano
Ferrante Loffredo (1501-1573) – primo marchese di Trevico, governatore della Terra di Bari e di Terra d'Otranto
Lucia Loffredo (1980) – attrice, conduttrice televisiva e giornalista italiana
Rodolfo Loffredo (1870-1956) – magistrato e politico italiano
Silvio Loffredo (1920-2013) – pittore italiano

Altro 
Loffredo – famiglia nobile italiana
Loffredo Editore – casa editrice italiana

Pagine correlate 
Palazzo Loffredo